«Montagne Noire» puede referirse a:
  Montagne Noire, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Bahon.
  Montagne Noire, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Pétion-Ville.
  Montagne Noire, región natural francesa, que en español recibe la denominación de Montaña Negra.